New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2000 – dwudziesta piąta edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 4–5 listopada 2000 roku w Palmerston North.

Tytuł obronił zespół North Harbour, w finale ośmiokrotnie przykładając piłkę na polu punktowym Waikato.

Faza pucharowa

Shield

Bowl

Plate

Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2000
2000 w rugby union
2000 w Nowej Zelandii